Die Liste von Seen in Hessen ist eine unvollständige Aufzählung von Seen, Badeseen, Stauseen und Weihern in Hessen.

Siehe auch 
 Liste von Seen in Deutschland
 Liste der Seen im Spessart
 Wetterauer Seenplatte
 Kahler Seenplatte

Weblinks 

 frankfurt.de abgerufen am 25. Feb. 2020

!Liste der Seen in Hessen
!Deutschland, Hessen
Hessen